KF Vushtrria (alb. Klubi Futbollistik Vushtrria, serb. cyr. Фудбалски клуб Вучитрн) – kosowski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Vučitrn w północno-wschodniej części kraju.

Historia 
Chronologia nazw: 
 09.05.1922: KF Kosova Vushtrria
 2012: KF Llamkos Kosova Vushtrria
 6.12.2014: KF Kosova Vushtrria
 2016: KF Vushtrria

Klub piłkarski KF Kosova Vushtrria został założony 9 maja 1922 roku. Zespół występował w niższych ligach mistrzostw Jugosławii.

W sezonie 1990/91 debiutował w Superlidze. W sezonie 2009/10 zajął przedostatnie 11.miejsce i spadł do pierwszej ligi. W 2012 roku zespół wrócił do Superligi, a właścicielem klubu została lokalna fabryka cynkowania stali Llamkos GalvaSteel, dlatego klub zmienił nazwę na KF Llamkos Kosova Vushtrria. W wyniku inwestycji przez Llamkos GalvaSteel i Core Group klub zdobył złote medale w sezonie 2013/14. Jednak potem sponsor i podobnie jak właściciel klubu Jeton Sadiku zdystansowała się od klubu, przekazując finansowanie i zarządzanie w ręce gminy Vushtrri. 6 grudnia 2014 Bekim Pantina został wybrany na Prezesa klubu i nazwa powróciła do KF Kosova Vushtrri. W sezonie 2015/16 zajął ostatnie 12.miejsce i ponownie spadł do pierwszej ligi, zmieniając nazwę na KF Vushtrria. W sezonie 2017/18 zespół doszedł do półfinału Pucharu Kosowa, a rok później po 3 latach gry w II lidze awansował do najwyższej ligi.

Sezon 2019/2020 
Kadra KF Vushtrria stała się większa, sprowadzając aż 14 zawodników, w tym 5 Kosowianinów, 5 Albańczyków i 4 Brazylijczyków. Beniaminek w pierwszej kolejce poległ z KF Llapi Podujevo, a jedną z bramek dla drużyny przeciwnej strzelił były zawodnik Vushtrri, Labinot Osmani. Pierwszego gola w najwyższej lidze po 3 latach przerwy zdobył Jasmin Raboshta Pierwsza wygrana w sezonie została zdobyta przeciwko KF Ferizaj. Zwycięstwo zapewnił Ygor zamykając mecz. Na stadionie Ferki Aliu zwyciężyli w 12 kolejce, dokładnie z KF Llapi.

Tabela 

UWAGA! Tabela jest po 15 kolejce. Wzięto ją z artykułu Superliga kosowska w piłce nożnej mężczyzn (2019/2020).

Mecze

Transfery do klubu

Transfery z klubu

Sezon po sezonie - Kosowo 

Opracowano na podstawie RSSSF:

Sukcesy

Trofea międzynarodowe 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich (stan na 19-10-2019).

Trofea krajowe

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Ferki Aliu w Vučitrnie, który może pomieścić 5000 widzów. Nie ma on licencji UEFA.

Piłkarze 

 Stan: 19 października 2019

Przypisy

Bibliografia 
 
  
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Kosowskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1922
Vushtrria